Bělá est un toponyme qui peut désigner plusieurs lieux en

Communes rurales
 Bělá, dans le district d'Opava, région de Moravie-Silésie ;
 Bělá, dans le district de Pelhřimov, région de Vysočina ;
 Bělá, dans le district de Havlíčkův Brod, région de Vysočina ;
 Bělá, dans le district de Semily, région de Liberec ;
 Bělá nad Svitavou, dans le district de Svitavy, région de Pardubice ;
 Bělá pod Pradědem, dans le district de Jeseník, la région d'Olomouc ;
 Bělá u Jevíčka, dans le district de Svitavy, région de Pardubice ;
 Česká Bělá, dans le district de Havlíčkův Brod, région de Vysočina ;
 Dolní Bělá, dans le district de Plzeň-Nord, région de Plzeň ;
 Horní Bělá, dans le district de Plzeň-Nord, région de Plzeň ;
 Rohovládova Bělá, dans le district de Pardubice, région de Pardubice.
Villes
 Bělá pod Bezdězem, dans le district de Mladá Boleslav, région de Bohême-Centrale ;
 Bělá nad Radbuzou, dans le district de Domažlice, région de Plzeň.
Cours d'eau
 Bělá, tributaire de l'Elbe.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie